Alkippe – córka Aresa, boga wojny, i Aglauros, córki Kekropsa.

Powód sądu 
Gdy dziewczyna urosła, syn Posejdona, Halirrotios zapłonął do niej pożądaniem i rzucił się na nią, żeby ją zgwałcić. Alkippe wezwała na pomoc swego ojca, Aresa, który zabił napastnika. Został za to oskarżony przez Posejdona i sądzony na Areopagu. Bogowie uznali, że Ares miał prawo bronić córki.

Bibliografia 
 

Królewny w mitologii greckiej